Girls (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2012
 Girls (indierockband), een Amerikaanse indierockband uit San Francisco
 Girls (punkband), een Amerikaanse punkband
 Girls (album), een single uit 1980 van de Britse zanger Eric Stewart
 Girls (Beastie Boys), een single uit 1987 van de Amerikaanse hiphopgroep Beastie Boys
 Girls (Beenie Man), een single uit 2006 van de Jamaicaanse reggaezanger Beenie Man
 Girls (Moments & Whatnauts), een single uit 1974 van de Amerikaanse bands Moments & Whatnauts (een eenmalige samenwerking)
 Girls (The Prodigy), een single uit 2004 van de Britse dance-act The Prodigy
 Girls (Rita Ora), een nummer uit 2018
 Girls (Sugababes), een single uit 2008 van de Britse meidengroep Sugababes
 Girls (Tina Turner), een single uit 1986 van de Amerikaanse zangeres Tina Turner, mede geschreven door David Bowie, het nummer nam hij later ook zelf op
 Girls (1927), een Amerikaanse kortfilm uit 1927
 Girls (1980), een Canadees-Franse film uit 1980